Сапрыгин — русская фамилия.

Известные носители:
 Сапрыгин, Борис Дмитриевич (1913—1993) — советский деятель промышленности и образования;
 Сапрыгин, Николай Евменьевич (1877—1942) — советский государственный и общественный деятель.

См. также 
 Сапрыгино